Südbund steht für

 Südbund (Einkaufsgemeinschaft) für Heimtextilien
 Süddeutscher Bund, historische politische Idee